Юлія Гергес була чинною чемпіонкою, але вирішила натомість взяти участь у турнірі в Люксембургу.

Дарія Касаткіна виграла титул, у фіналі перемігши Унс Джабір з рахунком 2–6, 7–6(7–3), 6–4. Джабір стала першою тенісисткою з Тунісу, яка досягнула фіналу одного з турнірів WTA. Перемігши її, Касаткіна вперше увійшла до першої десятки тенісисток світу і кваліфікувалась на Чемпіонат WTA 2018 як перша запасна, замінивши Арину Соболенко.

Сіяні гравчині 
Перші четверо сіяних гравчинь виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Щасливі лузери

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
 Main Draw 
 Qualifying Draw 

Кубок Кремля, одиночний розряд
2018